Łukasz Wiśniewski est un joueur de basket-ball polonais, né en 1984;
 Łukasz Wiśniewski est un joueur de volleyball polonais, né en 1989.